Matthew Wilson (wielrenner), Australisch wielrenner.
 Matthew Wilson (rallyrijder), Brits rallycoureur.
 Matthew Wilson (zwemmer), Australisch zwemmer.
 Matt Wilson (zanger), Amerikaans punkzanger.
 Matt Wilson (drummer), Amerikaans jazzdrummer